Paradise Hill ist der Name folgender Orte:

in Kanada:

 Paradise Hill (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:

 Paradise Hill (Nevada)
 Paradise Hill (New York)
 Paradise Hill (Ohio)
 Paradise Hill (Oklahoma)

Siehe auch:
 Paradise Hills